Mužská čtyřhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-německý pár Ben McLachlan a Jan-Lennard Struff, jehož členové nestartovali společně. McLachlan nastoupil s Britem Lukem Bambridgem. V úvodním kole je vyřadili Divij Šaran a Artem Sitak. Spoluhráčem Struffa se stal Francouz Lucas Pouille, s nímž skončil v semifinále na raketách Mektiće se Škugorem.

Vítězem se stal druhý nasazený, francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále za 1.42 hodiny zdolal Chorvaty Nikolu Mektiće s Frankem Škugorem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali sedmou společnou trofej, respektive první sezónní jako pár. Mahut vybojoval dvacátý šestý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Rogera-Vasselina to bylo devatenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2019
ATP Tour 2019